Die U-20-Fußball-Asienmeisterschaft (offiziell: AFC U20 Asian Cup), bis 2021 U-19-Fußball-Asienmeisterschaft  (offiziell: AFC U-19 Championship) ist ein Fußballwettbewerb zwischen den besten asiatischen Nationalmannschaften für männliche Fußballspieler unter 20 Jahren. Organisiert wird die Meisterschaft von der Asian Football Confederation (AFC). Erstmals wurde das Turnier 1959 ausgespielt. Seit 1986 findet das Turnier üblicherweise alle zwei Jahre statt. Der Wettbewerb dient auch als asiatische Qualifikation für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft.

Aktuell qualifizieren sich in nach regionalen Gesichtspunkten aufgeteilten Gruppen (ASEAN, Ost-Asien und West-Asien sowie Süd- und Zentral-Asien) 16 Teams für die Endrunde, die zuerst in vier Gruppen eingeteilt werden. Die in einem einfachen Liga-System ermittelten Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale, ab dem im K.-o.-System weiter gespielt wird. Es folgen Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale.

Die Turniere im Überblick

Rangliste 
Geteilte Titel und geteilte dritte Plätze sind jeweils beiden beteiligten Mannschaften zugerechnet.

Teilnehmerübersicht 

 Legende und Anmerkungen

Weblinks 
 Details auf rsssf.com (engl.)
 Offizielle Website der U-20-Fußball-Asienmeisterschaft